Die Abierto Mexicano Telcel 2005 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Acapulco. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 19. bis 27. Februar 2005 statt.

Im Einzel gewann Flavia Pennetta gegen Ľudmila Cervanová mit 3:6, 7:5 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Alina Schidkowa / Tetjana Perebyjnis mit 7:5 und 6:3 gegen Rosa-María Andrés-Rodriguez / Conchita Martínez Granados.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Abierto Mexicano Telcel 2005 fand vom 19. bis 21. Februar 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Acapulco